

Toponymes

Avon River, Statford (Australie), Victoria (État) dans la région du Gippsland

Avon, New Brunswick, province du Nouveau-Brunswick
 Avon, ville de l'Ontario, au Canada
 Black Avon, Nova Scotia, province de Nouvelle-Écosse
 New Avon, New Brunswick, province du Nouveau-Brunswick

Avon (Ohio)
 Avon (Alabama)
 Avon, une localité du comté d'Eagle dans le Colorado
 Avon (Connecticut)
 Avon (Illinois)
 Avon (Indiana)
 Avon (Maine)
 Avon (Massachusetts)
 Avon (Minnesota)
 Avon (Montana)
 Avon (New York) :
 Avon (ville, New York)
 Avon (village, New York)
 Avon (Caroline du Nord)
 Avon (Pennsylvanie)
 Avon (Dakota du Sud)
 Avon (Utah)
 Avon (Wisconsin)
 Avon-by-Sea, une localité du New Jersey
 Avon Lake, une localité dans l'Ohio
 Avon Park, une localité du comté de Highlands en Floride

Avon, commune française de Seine-et-Marne
 Avon, commune française des Deux-Sèvres
 Avon-la-Pèze, commune française de l'Aube
 Avon-les-Roches, commune française d'Indre-et-Loire

Avon, rivière de l'Île du Sud, passant dans la ville de Christchurch ;
 Avon, rivière de l'Île du Sud, au sud-ouest de la ville de Blenheim.

Le comté d'Avon, un ancien comté d'Angleterre.

Hydronymes 
 .

Patronyme (réels ou fictifs) 

 Caroline Avon, journaliste française contemporaine
 Dominique Avon, historien français contemporain
 Kerr Avon était un personnage de Blake's 7, une série télévisée de science-fiction.
 Michel Louis Adolphe Avon (1841-1918), général français.
 Sophie Avon (1959-), écrivaine et critique de cinéma française

Entreprises et marques 
 Avon Inflatables, un fabricant de bateaux semi-rigides
 Avon Products, une société américaine de cosmétiques.
 Avon Publications (Harper Collins)
 Avon Rubber plc, un fabricant de produits à base de caoutchouc
 Avon Tyres, un fabricant de pneumatiques depuis 1904, propriété de Cooper Tire & Rubber Company depuis 1997
 Avon, fabricant de yachts
 Rolls-Royce Avon, un moteur à réaction fabriqué par Rolls-Royce

Divers 
 Avon, l'une des trois catégories de péché selon la loi judaïque.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français